Артольд (умер ) — архиепископ Реймса в 931—940 и 946—961 годах;  и  придворной капеллы; ближайший советник Людовика IV.

Биография 
Сначала Артольд был монахом в Сен-Реми де Реймс. В 931 году король Рауль сделал его главой Реймсской архиепархии вместо смещённого Гуго, сына графа Герберта II де Вермандуа. В 936 году, после смерти короля Рауля, он короновал Людовика IV Заморского.

В 940 году Артольд получил право управлять монетным двором. Однако в том же году граф Герберт II при поддержке герцога Франции Гуго Великого силой выгнали Артольда из Реймса, вернув туда сына Герберта, Гуго. Но в 946 году Артольд при поддержке короля Франции Людовика IV и короля Германии Оттона I снова был утвержден архиепископом. В 954 году короновал сына Людовика IV Лотаря.

Примечания

Литература 
 

Ретельский дом
Архиепископы Реймса
Архиепископы X века
Канцлеры Западно-Франкского королевства
Государственные деятели X века
Архикапелланы (Франкское государство)
Религиозные деятели периода Каролингов